Палмас Грандес има више значења:

 Палмас Грандес (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Палмас Грандес (Мазапил), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику